Институ́т мерзлотове́дения:
 Институт мерзлотоведения им. В. А. Обручева АН СССР (Москва) — существовал в СССР в 1939—1963 годах
 Институт мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН (Якутск) — сформирован в 1960 году на базе Северо-Восточного отделения Института мерзлотоведения имени В. А. Обручева